Архангельская сельская территория

Белгородская область 

Архангельская сельская территория Старооскольского городского округа (территориальная единица)

Тульская область 

Архангельская сельская территория Ясногорского района